Les  championnats d'Europe d'escrime se sont déroulés à Legnano en Italie du 15 au . C'est la troisième édition des championnats d'Europe en Italie après Foggia en 1981 et Bolzano en 1999.

Cette compétition était une dernière préparation pour les Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres.

Calendrier

Médaillés

Epée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Notes et références

Article connexe 
 Championnats d'Europe d'escrime

Liens externes 
 Site officiel

2012
Escrime
Escrime 2012
Escrime Europe 2012
Europe 2012
Europe
Sport en Italie en 2012
Sport en juin 2012